Бывшие — дворяне, которые отказывались признавать политические, культурные и социальные изменения, произошедшие во Франции в ходе французской революции.
 «Бывшие» — американский комедийный сериал 2011—2015 годов.
 «Бывшие» — российский драматический художественный телесериал режиссёра Ивана Китаева, премьера которого состоялась 4 июня 2018 года на «Первом канале».

См. также 
 Бывшие люди

Примечания